Haliburton – jednostka administracyjna kanadyjskiej prowincji Ontario

Osoby o tym nazwisku:
 Thomas Haliburton – kanadyjski pisarz i prawnik
 Tyrese Haliburton – amerykański koszykarz